

Історія створення 
«Інквізиція» — реп-гурт, що був створений у 2007 році двома Денисами — Домоцьким та Єсеніним. Хлопці мають майже однаковий стиль зачитки текстів. Досить часто гурт піднімає гострі соціально — політичні питання (зокрема пісні: «Ми — українці?», «Без змін», «Клітка»), а також чільне місце займає лірика («Ти + Я», «Остання»).

Гурт неодноразово співпрацював з московськими реперами — Nekby та з екс-учасниками гурту «Многоточие». Результатом даної співпраці став спільний альбом «Свои стены» (2009). Роком раніше було видано дебютний альбом — «Откровения» (2008).
Також у деяких композиціях бере участь новоград-волинська співачка Lira.

«Інквізиція» входить до об'єднаного російсько — українського реп-проекту «Trilogy Soldiers», що почав діяти восени 2010 року. За час співпраці було видано три альбоми. В одній з пісень Домоцький виконав зачитку російською мовою.
Загалом проект вважається як надзвичайно вдалий, на сьогодні він має масу прихильників в країнах пост-радянського простору.

Кліпи 

 «Не відступити»

Дискографія 
 «В каждом из нас» (2007)
 «Откровения» (2008)
 «Свои стены» (2009)

«Trylogy Soldiers» 
 «Аскариды» (2010)
 «Новая фаза» (2010)
 «Версии» (2011)

Посилання 

 Блог «Trylogy Soldiers»
 «Інквізиція» на rap.ua
 Альбоми «Інквізиції» 

Українські музичні гурти
Україномовні репери
Інквізиція (реп-гурт)